Danis Zinnourovitch Zaripov - en  - (né le  à Tcheliabinsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il est le frère de Marat Zaripov.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1996 en jouant pour l'équipe de sa ville natale Metchel Tcheliabinsk, qui évolue alors dans le championnat de Russie de seconde division (Vyschaïa Liga). Au cours de la saison 1998-99, il joue en Amérique du Nord pour les Broncos de Swift Current de la Ligue de hockey de l'Ouest.

Dès la saison suivante, il retourne jouer dans son pays pour le Metchel qui joue maintenant en première division (Superliga). Il joue deux saisons avec cette équipe avant de rejoindre l'Ak Bars Kazan.

Il gagne en 2005-2006 le championnat de Russie puis en 2007 la Coupe d'Europe sur une ligne composée de Sergueï Zinoviev et Alekseï Morozov. Le , il inscrit un quintuplé.

Il ajoute à son palmarès la Coupe continentale 2008, la Coupe Gagarine 2009. Malgré une blessure met un terme à sa saison dès le début des séries éliminatoires, les Ak Bars conservent ce trophée en 2010.  

Il décroche la Coupe Gagarine 2014 et 2016 avec le Metallourg Magnitogorsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie lors des championnats du monde 2006 à Rīga en  (2 buts et 3 passes décisives) et en 2007 à Moscou dans son pays.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
2006 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.
2007 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.

Au cours de la Coupe d'Europe de 2007, il est élu membre de l'équipe type du tournoi.

Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga
2008-2009 : élu attaquant des mois de décembre et février.
2009 : participe avec l'équipe Iachine au premier Match des étoiles de la Ligue continentale de hockey (titulaire).
2008-2009 : remporte le Trophée Ironman (plus de matchs en trois ans).
2008-2009 : remporte la crosse d'or (du meilleur joueur).
2008-2009 : nommé dans l'équipe type.
2008-2009 : nommé dans la meilleure ligne : Danis Zaripov - Tony Mårtensson - Alekseï Morozov (Ak Bars).
2010 : participe avec l'équipe Iachine au deuxième Match des étoiles.
2011-2012 : remporte le Trophée Seconde du buteur le plus tardif.
2011-2012 : nommé dans la meilleure ligne : Danis Zaripov - Niko Kapanen - Alekseï Morozov (Ak Bars).
Coupe Karjala
2009 : nommé dans l'équipe type des médias.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 || Metchel Tcheliabinsk || Vyschaïa Liga ||1||0||1||1||0||  ||  ||  ||  || 
|-
|1997-1998 || Metchel Tcheliabinsk ||Vyschaïa Liga ||10||0||0||0||14||  ||  ||  ||  || 
|-
|1998-1999 ||Broncos de Swift Current || LHOu ||62||23||8||31||33||6||0||1||1||6
|-
|1999-2000 || Metchel Tcheliabinsk ||Superliga ||37||5||6||11||16||3||1||0||1||2
|-
|2000-2001 || Metchel Tcheliabinsk ||Superliga ||39||9||7||16||18||3||0||0||0||0
|-
|2001-2002|| Ak Bars Kazan ||Superliga ||41||3||6||9||14|| || || || || 
|-
|2002-2003|| Ak Bars Kazan ||Superliga ||48||16||10||26||18||5||0||0||0||0
|-
|2003-2004 || Ak Bars Kazan ||Superliga ||52||8||5||13||20||8||1||1||2||4
|-
|2004-2005|| Ak Bars Kazan || Superliga||56||13||12||25||16||4||0||0||0||0
|-
|2005-2006|| Ak Bars Kazan ||Superliga ||49||14||25||39||36||13||3||5||8||2
|-
|2006-2007|| Ak Bars Kazan ||Superliga ||53||32||30||62||30||16||10||6||16||4
|-
| 2006-2007|| Ak Bars Kazan ||CE ||3||3||2||5||6||  ||  ||  ||  ||
|-
|2007-2008 ||Ak Bars Kazan ||Superliga ||57 ||21 ||34 ||55 ||38 ||10 ||3 ||6 ||9 ||20 
|-
| 2008-2009|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 56|| 34|| 31|| 65|| 26|| 21|| 6|| 10|| 16|| 9
|-
| 2009-2010|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 52|| 16|| 27|| 43|| 58|| 1|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2010-2011|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 40|| 18|| 19|| 37|| 18|| 9|| 4|| 5|| 9|| 2
|-
| 2011-2012|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 53|| 25|| 19|| 44|| 48|| 12|| 4|| 6|| 10|| 4
|-
| 2012-2013|| Ak Bars Kazan || KHL || 46|| 19|| 17|| 36|| 14|| 12|| 4|| 2|| 6|| 8 
|-
| 2013-2014|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 53|| 25|| 39|| 64|| 32|| 21|| 11|| 15|| 26|| 34
|-
| 2014-2015|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 60|| 24|| 40|| 64|| 40|| 10|| 5|| 6|| 11|| 2
|-
| 2015-2016|| Metallourg Magnitogorsk || KHL||  60 || 22 || 32 || 54 || 26 || 23 || 6 || 9 || 15 || 14
|-
| 2016-2017 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 56|| 16|| 29|| 45|| 16|| 18|| 15|| 7|| 22|| 18
|-
| 2017-2018 || Ak Bars Kazan || KHL || 13|| 3|| 7|| 10|| 4|| 16|| 2|| 9|| 11|| 0
|-
| 2018-2019 || Ak Bars Kazan || KHL || 48|| 9|| 23|| 32|| 18|| 3|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2019-2020 || Ak Bars Kazan || KHL || 52 || 13 || 14|| 27|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Ak Bars Kazan || KHL ||35 || 7 || 16 || 23 || 40 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || Ak Bars Kazan || KHL || 24|| 4|| 7|| 11|| 12|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2022-2023 || Ak Bars Kazan || KHL ||  || || || || ||

Références 

Naissance en mars 1981
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Tcheliabinsk
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Récipiendaire de la médaille de l'ordre du Mérite pour la Patrie, 2e classe
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du Metchel Tcheliabinsk
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Gagarine